Donja Bistra je naselje u općini Bistra, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 11,2 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1.273 stanovnika.

Stanovništvo

Spomenici i znamenitosti 
 Kapela sv. Vendelina

Naselja u Zagrebačkoj županiji